Острий — многозначный термин.

Фамилия 
Острий, Ирина Александровна (род. 1950) — киргизская, ранее советская, шахматистка.

Другое 
Острий — древняя крепость на территории Псковской области, памятник культуры федерального значения.